Miasta w USA:
 Spruce – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
Gminy w USA:
 Spruce (ang. Spruce Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Roseau
 Spruce (ang. Spruce Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Spruce (ang. Spruce Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto

Wyspy:
 Spruce – wyspa na Aleutach